17-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 237 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 24 апреля 1982 года. Из 152 стартовавших гонщиков финишировали 39.

Победу на гонке одержал нидерландец Ян Рас из команды «TI-Raleigh-Campagnolo».

Участники

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1982 на CycleBase